Вероніка Новаковська-Земняк (пол. Weronika Nowakowska-Ziemniak, 7 липня 1986, Клодзко, Польща) — польська біатлоністка, учасниця Олімпійських ігор 2010 р.
 Іда Новаковська, Іда Вікторія Новаковська-Герндон (7 грудня 1990[1], Польща) — польсько-американська актриса, танцівниця і телеведуча.

жіночі форми прізвищ